Karimganj – comune del Bangladesh
 Karimganj – suddivisione dell'India